David Gomis, né le  à Toulon, est un footballeur international bissaoguinéen qui évolue au poste d'ailier offensif au Pau FC. Il est le frère jumeau de Christophe Gomis, également footballeur.

Biographie

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international bissaoguinéen
Footballeur français
Joueur du Sporting Toulon Var
Joueur de l'Étoile FC Fréjus Saint-Raphaël
Joueur du Gazélec Ajaccio
Joueur du Clermont Foot 63
Joueur du Pau FC
Naissance en décembre 1992
Naissance à Toulon